OMS steht als Abkürzung für:

 Oblast Omsk (ISO-3166-2:RU-Code)
 Flughafen Omsk (IATA-Code)
 Omskavia (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 OMS (Unternehmen), russischer Maschinenbaukonzern
 OMS.FM, ein niederländischer Radiovermarkter des Talpa Networks von John de Mol
 Octamethylcyclotetrasiloxan, eine Organosiliciumverbindung
 Online Marketing Service GmbH & Co. KG, Werbevermarkter für zahlreiche deutsche Tageszeitungsverlage
 Open Metering System, eine Systemdefinition für intelligente Zähler
 Opsoklonus-Myoklonus-Syndrom, ein neurologisches Krankheitsbild
 Optical Multiplex Section, siehe Optisches Transportnetz
 Orbital Maneuvering System eines Space Shuttle
 Order Management System, zentraler Bestandteil eines E-Commerce-Prozesses
 Organisation mondiale de la santé, siehe Weltgesundheitsorganisation
 Otdel meschdunarodnych swjasei, der Kurier- und Nachrichtendienst der Komintern
 Output Management System, eine Software zur Erstellung und Verteilung von Dokumenten

Oms steht für:
 Oms, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales, Region Okzitanien
 Manuel de Oms y de Santa Pau (1651–1710), spanischer Diplomat und Vizekönig von Peru

Abkürzung